Chaetanaphothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Priesner 1925. Chaetanaphothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Smaltripsar
Chaetanaphothrips